Paternostermaker ist der Familienname folgender Personen

 Hinrik Paternostermaker, Anführer eines Aufstands im 14. Jahrhundert in Lübeck

Paternostermaker ist der niederdeutsche Begriff für den Beruf des Paternostermachers